Breick steht für:

 Anne Breick (* 1961), deutsche Schlagwerkerin
 Dorothea Breick (* 1961), deutsche Malerin und Hochschuldozentin 

siehe auch:

 Breick (Gladbeck), (auch Breicker Höfe) Erbgehöft bei Gladbeck-Zweckel 
 Breicke, Graben- und Gewässersystem zur Entwässerung im Südbrookmerland